Szentmihályi út Budapesten két helyen található:

Szentmihályi út (XIV. kerület)
Szentmihályi út (XV. kerület)